Натуральне число 579
 579 рік до нашої ери
 579 рік нашої ери